Ел Сурењо има више значења:

 Ел Сурењо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сурењо, А. Кордоба Р. Малдонадо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику